3514 Hooke – asteroide
Robert Hooke – fisico, biologo, geologo e architetto inglese
Legge di Hooke
Hooke – località dell'Inghilterra nel Dorset